

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10
 Kolonia Dolna – część miasta Jedlicze
 Kolonia Dolna – część wsi Jeziernia w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Lubelski
 Kolonia Dolna – część kolonii Wieprzowe Jezioro woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Lubelski
 Kolonia Dolna – część wsi Zubowice-Kolonia woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Komarów-Osada
 Kolonia Dolna – część wsi Pniówek woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość
 Kolonia Dolna – część wsi Imbramowice woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż
 Kolonia Dolna – część wsi Bobin woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice
 Ko;onia Dolna – część wsi Chronów-Kolonia woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Orońsko
 Kolonia Dolna – część wsi Kleszczowa woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Kolonia Dolna – część wsi Gniewięcin woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowski, w gminie Sędziszów

Zobacz też 
 Kolonia Górna